Уо́ррен () — английская фамилия и топоним.

Персоналии 
 Уоррен, Аллан (род. 1948) — английский фотограф-портретист.
 Уоррен, Брэнч (род. 1975) — профессиональный культурист IFBB, победитель и призёр многих международных соревнований.
 Уоррен, Виктор (род. 1937) — канадский хоккеист на траве.
 Уоррен, Говернор (1830—1882) — американский инженер и генерал федеральной армии в годы гражданской войны.
 Уоррен, Дайан (род. 1956) — американский композитор и поэт-песенник.
 Уоррен, Джим (род. 1949) — американский художник коммерческого толка.
 Уоррен, Джон Борлэз (1753—1822) — баронет, английский адмирал, посол в Санкт-Петербурге.
 Уоррен, Джосайя (1798—1874) — американский анархо-индивидуалист.
 Уоррен, Дэвид (род. 1952) — британский дипломат.
 Уоррен, Дэвид (1925—2010) — австралийский учёный, создатель аварийного бортового самописца.
 Уоррен, Катрина (род. 1967) — австралийский ветеринар, сценарист, кинопродюсер и фотомодель.
 Уоррен, Кирстен (род. 1965) — американская актриса.
 Уоррен, Леонард (1911—1960) — американский оперный певец (баритон).
 Уоррен, Лесли Энн (род. 1946) — американская актриса и певица.
 Уоррен, Марк (род. 1967) — английский актёр.
 Уоррен, Мерси Отис (1728—1814) — американская поэтесса, историк, драматург, сатирик.
 Уоррен, Минни (1849—1878) — лилипутка, выступавшая в труппе Барнума.
 Уоррен, Ребекка (род. 1965) — английская художница, скульптор.
 
 Уоррен, Робин (род. 1937) — австралийский патолог и учёный, лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии (2005).
 Уоррен, Роши (род. 1987) — американский боксёр-профессионал.
 Уоррен, Скотт (род. 1962) — американский клавишник и автор песен.
 Уоррен, Сэмюэл Проуз (1841—1915) — американский органист.
 Уоррен, Ти Джей (род. 1993) — американский баскетболист.
 Уоррен, Чарльз (1840—1927) — британский военный деятель и археолог.
 Уоррен, Эд и Лоррейн (1926—2006 и 1927—2019 соответственно) — американские исследователи паранормальных явлений.
 Уоррен, Элизабет (род. 1949) — американский политик, сенатор.
 Уоррен, Элинор Кэтрин (1919—2005) — английская виолончелистка.
 Уоррен, Эрл (1891—1974) — 14-й председатель Верховного суда США (1953—1969), трижды губернатор Калифорнии.
 Уоррен, Эстелла (род. 1978) — канадская актриса и фотомодель.

Вымышленные персонажи 
 Уоррен, Майлз (Шакал) — персонаж серий комиксов, издаваемых Marvel Comics.

Топонимы

Населённые пункты в США 
 Уоррен — город в округе Маршалл, штат Миннесота, США.
 Уоррен — округ Макомб, штат Мичиган.
  — округ Сомерсет, штат Нью-Джерси.
 Уоррен — центр округа Брэдли, штат Арканзас.
 Уоррен — центр округа Трумбулл, штат Огайо.
 Уоррен —  в округе Уинона, Миннесота, США.
  — тауншип в штате Мичиган, США.
 ''См. также Уоррентон и Уорренсберг

Округа в составе США 
 Уоррен — штат Айова.
 Уоррен — штат Виргиния.
 Уоррен — штат Джорджия.
 Уоррен — штат Иллинойс.
 Уоррен — штат Индиана.
 Уоррен — штат Кентукки.
 Уоррен — штат Миссисипи.
 Уоррен — штат Миссури.
 Уоррен — штат Нью-Джерси.
 Уоррен — штат Нью-Йорк.
 Уоррен — штат Огайо.
 Уоррен — штат Пенсильвания.
 Уоррен — штат Северная Каролина.
 Уоррен — штат Теннесси.